Juan, apodado el Alquimista (; 1406 - 16 de noviembre de 1464) fue un margrave de Brandeburgo-Kulmbach y sirvió como el margrave amante de la paz de Brandeburgo después de la abdicación de su padre, Federico I, el primer miembro de la Casa de Hohenzollern que gobernó en Brandeburgo.

Biografía 
Juan era el hijo mayor de Federico I de Brandeburgo (1371-1440) e Isabel de Baviera-Landshut (1383-1442), hija de Federico, duque de Baviera, y su segunda esposa Maddalena Visconti.

Después de casarse con Bárbara de Sajonia-Wittenberg (1405-1465), hija de Rodolfo III de Sajonia-Wittenberg, Juan confiaba en suceder con el tiempo en Sajonia-Wittenberg una vez que su línea de duques ascanios se extinguiera. Cuando esto ocurrió en noviembre de 1422, sin embargo, el emperador Segismundo tenía malas relaciones con los Hohenzollern y sólo deseaba compensar a Juan con un arreglo monetario.

Juan comenzó a participar en asuntos gubernamentales en Brandeburgo en 1424. Frustrado por sus disputas con la nobleza feudal, Federico I se retiró a su castillo de Cadolzburg en Franconia en 1425, otorgando la regencia de Brandeburgo a Juan en un Landtag celebrado en Rathenow el , al tiempo que conservaba la dignidad electoral para sí mismo.

Juan fue recibido mal por la población de Brandeburgo, pues su administración era incompetente, llevando a la inquietud del país. Más que gobernar, Juan estaba más interesado en crear oro artificialmente, de ahí su mote de "el Alquimista". En 1433, fue preparada para Juan una versión revisada del tratado alquímico Buch der heiligen Dreifaltigkeit. Dándose cuenta del peligro en el que estaba Brandeburgo, Federico I dio a Juan tierras franconias en Brandeburgo-Kulmbach el 7 de junio de 1437, territorio rico en minas que proporcionaban materiales para la afición del Alquimista. El gobierno de Brandeburgo pasó al segundogénito de Federico I, Federico II.

Después de la muerte de Federico I en 1440, Juan heredó todo Brandeburgo-Kulmbach, incluyendo el castillo de Plassenburg en Kulmbach. En sus últimos años, permitió que Cristóbal de Baviera administrara sus tierras en el Alto Palatinado hasta la muerte de Cristóbal en 1448. Juan gobernó como margrave de Brandeburgo-Kulmbach hasta que abdicó en 1457, lo que le permitió dedicarse a estudiar alquimia y los alrededores de Franconia. Murió en el castillo de Scharfeneck cerca de Baiersdorf en 1464.

Matrimonio y descendencia 
Juan de Brandeburgo-Kulmbach y Bárbara de Sajonia-Wittenberg tuvieron cuatro hijos:
 Rodolfo de Brandeburgo (n. y m. en 1424)
 Bárbara de Brandeburgo (1423 - 7 de noviembre de 1481), casada el 12 de noviembre de 1433 con Luis III Gonzaga, marqués de Mantua.
 Isabel de Brandeburgo (1425 - después del 13 de enero de 1465); se casó, primero, el 27 de agosto de 1440, con Joaquín, duque de Pomerania, y en segundas nupcias, el 5 de marzo de 1454, con Vartislao X, duque de Pomerania.
 Dorotea de Brandeburgo (1431 - 10 de noviembre de 1495); se casó, primero, el 12 de septiembre de 1445, con el rey Cristóbal III de Dinamarca, y en segundas nupcias, el 28 de octubre de 1449, con el rey Cristián I de Dinamarca.

Ancestros

Referencias
{{enlace roto|1=[http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adb/images/adb014/@ebt-link?target=idmatch(entityref,adb0140155) Allgemeine Deutsche Biographie] |2=http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adb/images/adb014/@ebt-link?target=idmatch(entityref,adb0140155) |bot=InternetArchiveBot }} 
Marlesreuth.de 
 
Eulenberg, Herbert. The Hohenzollerns''. Traducido por M. M. Bozman. The Century Co. Nueva York, 1929.

Alquimistas de Alemania
Margraves de Brandeburgo
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XV (casa de Hohenzollern)

Alemanes del siglo XV